Нанче Дулсе има више значења:

 Нанче Дулсе (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нанче Дулсе (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нанче Дулсе (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику